Luis Godoy puede referirse a:
Luis Godoy (1978 - ), futbolista chileno.
Luis Godoy Gómez (1928 - ), político chileno.